WTHA (World Table Hockey Association) Международная Неправительственная Некоммерческая Организация, занимающаяся проведением Турниров по настольному хоккею.

История организации 

В начале 90х годов XX века группа энтузиастов в Швеции задумалась над проведением Международных Турниров по настольному хоккею. Было три варианта философии данного спорта: все механические симуляторы хоккея – это настольный хоккей, настольный хоккей – это только шведская стига и то, что Турниры надо проводить по ограниченному разнообразию видов с выявлением Абсолютного Чемпиона.
В 1992м году единый источник распался: первые пошли искать свои пути, вторые создали – ITHF (International Table Hockey Federation), а третьи - WTHA (World Table Hockey Association).
В настоящее время WTHA использует классификацию настольного хоккея приведенную ниже: Современные хоккейные симуляторы – настольные имитаторы игры в хоккей. По Классической классификации Международной Неправительственной Некоммерческой Организации WTHA, которая проводит Чемпионаты Мира и Европы хоккейные симуляторы делятся на 4 класса:

1. Игры Полной Свободы – без рычагов управления и направляющих движения

1.1. BTH - бильярд - хоккей

1.2. AIR – айрхоккей разных производителей

2. Игры Неполной Свободы – с рычагами управления и (или) с направляющими движения

2.1. ROD – игры с рычагами управления

2.2. ETH – флипперы итд.

Классификация называется Классической т. к. предполагает, помимо спортивных ниш разных производителей, ось данного спорта - Абсолютный разряд.
  В Чемпионатах Мира и Европы WTHA – ITHF участвуют  от 12 до 20 стран с разных континентов.

Статус и Руководство 

В 2006 году WTHA зарегистрирована на территории ЕС, как Международная Неправительственная Некоммерческая Организация. Руководство осуществляет Выборный Президиум и Сессия Участников от всех стран. В Президиум на четыре года избираются три должностных лица, но все они должны быть из разных стран. Президиум 2012 – 2016: Президент – Якуб Хасил (Чехия), Орг. Директор – Стэн Свенссон (Швеция), Казначей – В.Лазарев-Парголовский (Россия). Руководители по направлениям : ROD Дивизион - Микаэль Эклунд (Швеция),AIR Дивизион - Кристина Казацкая (Россия), BTH Дивизион - Мартин Кучера (Чехия)

Юридический адрес WTHA:
 
Přechodní 7/1519

140 00, PRAHA 4 - Krč
 
Czech Republic

Identification number	714 59 227

Контактная информация

Jakub Hasil - WTHA

Skupy St. 2432/200

434 01 MOST

Czech Republic

Чемпионаты Мира WTHA (место проведения) 

1й, 2004 – Чехия.
2й, 2008 – Чехия.
3й, 2012 – Польша.
4й , 2016 - Чехия.

Абсолютные Чемпионы Мира WTHA(AIR,BTH,ROD). Командный разряд

Абсолютные Чемпионы Мира WTHA(AIR,BTH,ROD). Общий разряд

Абсолютные Чемпионы Мира WTHA (AIR,BTH,ROD). Женский разряд

Абсолютные Чемпионы Мира WTHA (AIR,BTH,ROD). Юниорский разряд

Женский настольный хоккей, Юниорский настольный хоккей

Чемпионаты Европы WTHA (место проведения) 

1й,1992 – Чехословакия.
2й, 1993 – Польша.
3й,1994 – Швеция.
4й, 1995 – Словакия.
5й,1996 – Дания.
6й, 1997 – Венгрия.
7й,1998 – Великобритания.
8й,1999 – Швеция.
9й,2000 – Германия.
10й,2001 – Дания.
11й,2002 – Швеция.
12й,2003 – Швеция.
13й,2005 – Швеция.
14й,2006 – Польша.
15й,2007 – Германия.
16й,2009 – Польша.
17й, 2010 – Словакия.
18й,2011 - Россия.
19й,2014 - Польша.
20й ,2018 - Словакия.

Чемпионы Европы (AIR). Командный разряд

Взаимоотношения с ITHF 

За три десятилетия деятельности WTHA и ITHF на благо настольного хоккея, неоднократно то пробуждался, то затихал интерес к совместным мероприятиям в одном месте, в одно время, под двумя эгидами. Вероятно, это дело будущего.

Интеллектуальная собственность (IP). Вопросы 

Несмотря на регистрацию в Европе WTHA в 2006 году, шесть лет спустя в США, округ Колумбия, город Вашингтон получила официальный статус некоммерческая организация World Table Hockey Association, International Inc c похожими целями и задачами, распространяя свою эгиду на США и Канаду. Правда, пока американская WTHA не провела ни одного Турнира, но остается непонятным как будут сосуществовать два международных бренда под одинаковым наименованием: будет ли это конфликтная ситуация, или сотрудничество с выходом на новый уровень ? Время покажет.

Турниры в России 

Победители ежегодных BTH Russia Open (WTHA)

Победители ежегодных AIR Russia Open (WTHA)

Победители ежегодных ROD Турниров: Чемпионат Северо- Запада, Кубок Северо - Запада (ITHF/WTHA)

Библиография 

1. David Parlett The Oxford History of Board Games. Oxford Press,1999. ISBN 0-19-212998-8

2. Якуб Хасил Чемпионат Европы по бильярд - хоккею .Прага, 2000 , ISBN 80-244-0070-7

3. Йохан Хёйзинга Homo Ludens (Человек Играющий). СПб, Азбука,2007. ISBN 978-5-91181-590-5

4. Gregory Zorzos History of Board Games: Atherma from Ancient Greece until Today. CreateSpace Independent Publishing Platform,2009.ISBN 978-1-4414-9682-9

5. Ondrej Cerny, Jakub Hasil Billiard- Hockey Sprtec. PA, 2010.ISBN 978-80-904425-3-5

6. Ondrej Cerny, Jakub Hasil, Wolfgang Hartel, Dalibor Kyzlink TischHockey Handbuch. European Publishing ,2011 . ISBN 978-80-87504-11-6

7.Лазарев - Парголовский В. Занимательная История настольного хоккея. СПб, ФиЦ ,2012 . ISBN 978-5-600-00063-6

8. Лазарев - Парголовский В. Энциклопедия настольного хоккея. СПб, ФиЦ , 2015. ISBN 978-5-9906872-4-0

9. Лазарев - Парголовский В. Магия настольного хоккея. Спб, РИП СПБ, 2021 . ISBN 978-5-6045054-1-0

Книги по истории настольного хоккея – на сегодняшний день известны только 8 книг посвященные настольному хоккею. Из них три изданы в Чехии (именно в Чехии, как члене ЕС, зарегистрированы обе всемирные организации ITHF и WTHA в качестве INNO – Международных Неправительственных Некоммерческих Организаций), по одной в США, Великобритании, Швеции, Германии и России.
1. " Библия Настольного Хоккея " (1988 ) Горан Агдур - Швеция. Культовое произведение легенды настольного хоккея Агдура. Он предпринял попытку изложить не только историю, как понятно из названия, но философию нового спорта. Привезена в Россию московским журналистом Михаилом Марголисом и переведена на русский язык. 
2. " Оксфордская энциклопедия настольных игр " (1999 ) Дэвид Парлетт - Великобритания. Синоптический взгляд на очень древнюю и общую историю настольных игр. 
3. " Бильярд - Хоккей, Настольный Хоккей. Традиционная игра - новый спорт " (2001 ) Якуб Хасил - Чехия. Первая книга Президента WTHA Якуба Хасила.
4. " Бильярд - Хоккей, Настольный Хоккей. Альтернативный активный отдых для детей и подростков " (2001 ) Якуб Хасил - Чехия. Вторая книга данного автора.
5. " История Настольного Хоккея Стива Фаррара " (2001 ) Стив Фаррар - США. Переведена на русский язык и частями выложена в Интернете.
6. " Бильярд - Хоккей , Настольный Хоккей . От любителя до Мировых титулов " ( 2009 ) Якуб Хасил и Ондрей Черный - Чехия . Третья книга Якуба Хасила в соавторстве с Ондреем Черным . 
7. « Настольный хоккей . Методика » ( 2011) Вольфганг Хартел , Ондрей Черный , Якуб Хасил , Далибор Кизлинк – Германия . 
8. " Занимательная История Настольного Хоккея " (2012) Василий Лазарев - Парголовский - Россия. Пилотная попытка автора исследования написать историю Мирового настольного хоккея с учётом вклада в неё России. 
Практически все эти книги с автографами авторов есть в нашей коллекции (кроме книги № 2 , только электронная версия).

Ссылки 

WTHA Россия

Фотоальбомы 

3й Чемпионат Мира WTHA 2012 (Водзислав, Польша)

2й Чемпионат Мира WTHA 2008 (Мост, Чехия)

1й Чемпионат Мира WTHA 2004 (Острава, Чехия)

Примечания 

Международные спортивные организации
Международные спортивные соревнования
Международные ассоциации
Настольный хоккей